Amyntaio kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Amyntaio, kommun, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 
 Amýntaio, kommunhuvudort, Västra Makedonien, Nomós Florínis,